Хати — нерегулярный спутник Сатурна, известный также как Сатурн XLIII.

Открытие 
Был обнаружен на фотографиях в период с 12 декабря 2004 года по 11 марта 2005 года Скоттом Шеппардом, Дэвидом Джуиттом, Дженом Клина, Брайаном Марсденом, опубликовано 3 мая 2005 года. Первоначально присвоено временное обозначение S/2004 S 14. В апреле 2007 года официально присвоено имя гигантского волка из скандинавской мифологии.

Орбита 
Хати совершает полный оборот вокруг Сатурна на расстоянии в среднем 19 856 000 км за 1 038,7 дней. Орбита имеет эксцентриситет 0,372, при этом наклон орбиты к эклиптике составляет 165,8°.

Физические характеристики 
Диаметр Хати составляет около 6 км.

Ссылки 
 MPEC 2005-J13: Twelve New Satellites of Saturn 3. Mai 2005 (Открытие и эфемериды)
  4. Mai 2005 (Открытие)
 MPEC 2006-C74 : S/2004 S 8, S/2004 S 14 14. Februar 2006 (Повторное открытие)
  5. April 2007 (Классификация)

Спутники Сатурна
Астрономические объекты, открытые в 2004 году